Кортне може да се односи на:

 Кортне (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Кортне (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре